Сурженко Маргарита Олегівна ( ) — письменниця, копірайтер, засновниця проекту Dobranich. Автор романів "АТО. Історії зі Сходу на Захід", "Нове життя", "Квартира київських гріхів", "Дівчина, яка шукала свою сукню", містичного детективу "Вона знає таємницю".

Біографія 
Маргарита Сурженко народилася у Луганську. Маргариту виховувала мама Сурженко Лариса Олексіївна, яка працювала лікарем в луганській Санепідемстанції. З 10 років Маргарита починає писати оповідання, філософську прозу, детективи.

В 2003 році перейшла до Луганського обласного ліцію імені Тараса Шевченка — першого україномовного середнього загальноосвітнього закладу в Луганську. В 2007 році Сурженко вступила до київського МАУПу на факультет політології.

В 2012 році повертається до Луганська та починає працювати копірайтером. В 2014 році на Сході починаються бойові дії, тому Сурженко з однією сумкою їде з Луганська. Влітку 2014 перебуває в Кривому Розі, Києві, Луцьку, селі Головно Волинської області у якості переселенки. В серпні 2014 року повертається до Києва. В листопаді 2014 в видавництві  «Discursus» виходить перша книга «АТО. Історії зі Сходу на Захід», яка була презентована в сімох містах України. В цьому ж році Маргарита засновує копірайтерське агентство CopyCat та засновую сайт сучасних казок nochdobra.com. В 2015 році виходить продовження книги про переселенців «Нове життя». Другу книгу письменниця презентує в вісімнадцятьох містах України. В 2017 році виходить третя книга Сурженко «Квартира київських гріхів», яка стає бестселером в Україні та швидко зникає з книжкових полиць магазинів. Через три місяці виходить другий тираж третьої книги.

В 2019 році в Україні публікується відразу два романи Сурженко. "Дівчина, яка шукала свою сукню", "Вона знає таємницю" у видавництві "Фоліо". Маргарита їде працювати в Китай та починає роботу над продовженням роману "Квартира київських гріхів".

Творчість 
Маргарита починає писати з 10 років. Першим її твором було оповідання про іншопланетянина Папандреко. Авторка пише детективи, романтичні короткі оповідання. Перший роман починає писати у 2008 році. У 2011 році створює роман «Ілюзії» та надсилає його на Коронацію слова. В червні 2014 починає писати роман «АТО. Історії зі Сходу на Захід» про переселенців, які опинились без нічого, втратили все матеріальне, але залишили собі найголовніше — мрії, надії, віру, дружбу та кохання. У 2015 році виходить продовження книги «Нове життя», в якому головними героями постають мешканці Луганська. В 2015 році створює сайт з сучасними казками nochdobra.com В 2017 році письменниця пише філософський міський роман про кохання та силу духу «Квартира київських гріхів». Книга уходить до топ-10 кращих за версією книжкових блогерів Yakaboo. Головною героїнею книги є Пристрасть — гріхиня, яка змушує киян закохуватись, але раптом сама закохується у звичайного чоловіка та веде його за собою до квартири на Саксаганського.

Посилання 
  на Yakaboo

Примітки 

Українські письменниці